97. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbyły się w dniach od 26 marca do 1 kwietnia 2018 w Bukareszcie (Rumunia). Były to równocześnie 31. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Agnieszka Zacharek – 6. (48 kg) – 153 kg (68+85)
 Joanna Łochowska – 1. (53 kg) – 196 kg (88+108)
 Patrycja Piechowiak – 3. (69 kg) – 215 kg (98+117)
 Małgorzata Wiejak – 4. (75 kg) – 222 kg (101+121)
 Kinga Kaczmarczyk – 3. (90 kg) – 225 kg (96+129)
 Aleksandra Mierzejewska – 1. (+90 kg) – 237 kg (103+134)

mężczyźni 
 Piotr Poniedziałek – 12. (69 kg) – 281 kg (125+156)
 Damian Wiśniewski – 11. (69 kg) – 286 kg (125+161)
 Daniel Bajer – 5. (77 kg) – 334 kg (154+180)
 Krzysztof Zwarycz – 6. (85 kg) – 332 kg (150+182)
 Kacper Kłos – 2. (85 kg) – 342 kg (153+189)
 Paweł Kulik  – niesklasyfikowany (94 kg) – (nie zaliczył żadnej próby w rwaniu + 190 w podrzucie)
 Łukasz Grela – 3. (94 kg) – 357 kg (169+188)
 Arkadiusz Michalski – 1. (105 kg) – 396 kg (175+221)

Tabela medalowa

Dwubój

Medale

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2018 w sporcie
2018 w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie